Надежда Симеоновна Смирницкая (по мужу Калюжная) (1852, Киевская губерния, Российская империя — 7 ноября 1889, Карийская каторга, Российская империя) — русская революционерка, член партии «Народная воля», террористка.

Биография 
Родилась в семье священника.

В 1876—1879 годах участвовала в деятельности киевских народнических кружков. В 1878 году находилась в близких сношениях с убитым при вооруженном сопротивлении властям Иваном Ивичевичем участвовала на сходках, на которых обсуждались разные террористические предприятия и в том числе убийство харьковского губернатора, князя Кропоткина Д. Н. Участвовала в укрывательстве убийцы, террориста Гольденберга Г. Д.

В 1878 году проживала с мужем Фёдором Ефимовичем Зенченко в имении «Калинов мост» (Пирятинский уезд, Полтавская губерния). За участие в народническом движении, в частности, в кружке «Пифийник» была арестована в мае 1879 года и отправлена в административную ссылку в Сольвычегодск (Вологодская губерния).

В марте 1880 года совершила побег из ссылки вместе со вторым мужем Калюжным И. В. На конспиративной квартире в Москве организовала вместе со своим мужем паспортное бюро «Народной воли», обеспечивала революционных подпольщиков личными документами, поддельными паспортами, справками и т. д.

В марте 1882 года вновь арестована. С 28 марта по 5 апреля 1883 года во время процесса 17-ти в Петербурге судом Особого Присутствия Правительствующего Сената осуждена с группой народовольцев (П. Ивановская, И. Калюжный, Я. Стефанович и др.) и приговорена к 15 годам каторжных работ на заводах. В Усть-Карийскую тюрьму прибыла в 1884 году вместе с мужем. Отбывала наказание на Карийского каторге.

В знак протеста против телесных наказаний в отношении осуждённой Н. К. Сигиды (Малаксиано) покончила жизнь самоубийством вместе с Ковалевской М. П. и Калюжной М. В. приняв 6 ноября смертельную дозу морфия. Умерла 7 ноября 1889 года на Карийской каторге.

Муж 
 Фёдор Ефимович Зенченко
 Иван Васильевич Калюжный

См. также 
 Карийская трагедия

Ссылки 
 http://narodnaya-volya.ru/Person/person17_2.php
 https://web.archive.org/web/20130824221900/http://flashwm.ru/smirnickaj_nadezhda_simonivna.html
 http://www.hrono.ru/biograf/bio_s/smirnickaya.html

Примечание 

Родившиеся в 1852 году
Родившиеся в Киевской губернии
Народники
Народовольцы
Самоубийцы, принявшие яд
Умершие в 1889 году
Умершие на Карийской каторге